7 или Seven — третий англоязычный и седьмой студийный альбом испанского поп-певца Энрике Иглесиаса, выпущенный 25 ноября 2003 года на лейбле «Interscope». Тираж продаж альбома составил 3 млн экземпляров, из которых около 0,5 млн в США. В России было продано около 15 тыс. экземпляров и получил золотой статус.

Об альбоме 
Иглесиас выступил в роли автора и соавтора для каждого трека на альбоме. Джимми Йовин, представитель лейбла "" и друг Иглесиаса, выступил в роли генерального продюсера. В интервью американскому журналу «Toronto Sun» Энрике сказал, что больше времени уделяет текстам: «Я хотел написать песни, исполняя которые через 10 лет, я бы не чувствовал себя сковано».

Сертификация и позиции в чартах 
Альбом достиг 34 места в «Billboard 200» и был раскуплен тиражом в 349 тыс. экземпляров за первую неделю продаж. В России альбом был раскуплен тиражом в 15 тыс. экземпляров и получил золотой статус.

Список композиций 
01. «Not In Love» ()
 Длительность: 03:37
 Авторы : Э. Иглесиас / М. Тейлор / П. Берри / Ф. Герибайл
 Продюсеры: Э. Иглесиас / М. Тейлор

02. «The Way You Touch Me» ()
 Длительность: 03:50
 Авторы : Э. Иглесиас / А. Эндер / Р. Дэвис

03. «Say It» ()
 Длительность: 04:21
 Авторы : Э. Иглесиас / А. Эндер / Р. Дэвис

04. «California Callin`» ()
 Длительность: 03:49
 Авторы : Э. Иглесиас / М. Тейлор / П. Берри

05. «Addicted» ()
 Длительность: 05:00
 Авторы : Э. Иглесиас / М. Тейлор / П. Берри
 Продюсеры: Э. Иглесиас / П. Берри

06. «Break Me, Shake Me» ()
 Длительность: 03:38
 Авторы : Э. Иглесиас / А. Эндер / Р. Дэвис

07. «Free» ()
 Длительность: 03:35
 Авторы : Э. Иглесиас / П. Берри

08. «Be Yourself» ()
 Длительность: 04:38
 Авторы : Э. Иглесиас / П. Берри

09. «Wish You Were Here» ()
 Длительность: 03:38
 Авторы : Э. Иглесиас / М. Тейлор / П. Берри

10. «You Rock Me» ()
 Длительность: 03:43
 Авторы : Э. Иглесиас / М. Тейлор / П. Берри

11. «Roamer» ()
 Длительность: 03:15
 Авторы : Э. Иглесиас / Т. Бруно / К. ДиоГуарди

12. «Live It Up Tonight» ()
 Длительность: 04:11
 Авторы : Джерадо Лопез, Сандра Байлак, Себастьян Шон

13. «Adicto» (испанская версия «Addicted»)
 Длительность: 05:00
 Авторы : Э. Иглесиас / М. Тейлор / П. Берри

14. «Not In Love» (дуэт с «Келис»)
 Длительность: 03:37
 Авторы : Э. Иглесиас / М. Тейлор / П. Берри / Ф. Герибайл

 Бонус-треки на британской версии альбома:
 # «Addicted» (MetroMix)
 # «Be with You»

 Бонус треки на азиатской версии альбома:
 # «Addicted» (MetroMix)
 # «Addicted»(Glam As You Remix)

Примечания 

Альбомы 2003 года
Англоязычные альбомы Энрике Иглесиаса
Альбомы Interscope Records